Гренвил има више значења:
 Гранвил (Француска)
 Гренвил (Јужна Дакота), је град у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Гренвил (Нови Мексико), је град у америчкој савезној држави Нови Мексико